Hebgen ist der Familienname folgender Personen:

Achim Hebgen (1943–2012), deutscher Hörfunkmoderator, Musikproduzent und früherer Leiter der SWR-Jazzredaktion
Mathias Hebgen (1812–1874), deutscher Gastwirt und Kaufmann, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
Michael Hebgen (1950–2019), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer